Didier Aguerre (1972-), membre français de l'organisation ETA ;
 Jose Aguerre (1889-1962), écrivain basque espagnol ;
 Roger Aguerre (1957-), joueur français de rugby à XV ;
 Pedro Aguerre y Azpilicueta, aussi connu comme Axular, Pedro de Axular et Atxular, un bertsolari.